Шора Кадырович Юмашев — советский тренер по баскетболу, заслуженный тренер СССР.

Биография 
Сын офицера, воевавшего с басмачами на территории Средней Азии. С началом Великой Отечественной войны отец ушёл на фронт и погиб в 1944 году на территории Украины.

Рос и учился в Талгаре (Алма-Атинская область). Увлекался футболом. С окончанием школы пошёл учиться в техникум физкультуры. Через некоторое время переквалифицировался на баскетбол, чему содействовал алма-атинский баскетболист Марат Жиенбаев.

После окончания техникума поступил в Казахский государственный институт физической культуры.

Играл за сборную города, выступал на Спартакиадах республики за Алма-Атинскую область. В 1958 году в составе команды области завоевал «серебро», уступив в финале Алма-Ате. Также участвовал в фестивале институтов физкультуры республик Средней Азии и международных встречах.

После окончания вуза несколько лет работал в Талгаре.

Тренер команды мастеров высшей лиги «Университет (женский баскетбольный клуб)» (Алматы) в 1974—1981 годы. Команда успешно выступала на чемпионате СССР, на VІІ Спартакиаде народов СССР (1979, Вильнюс) сборная Казахской ССР завоевала 4-е место.

В 1984—1987 годы — тренер сборной команды Республики Ангола.

С 1987 года — государственный тренер спортивного комитета, генеральный секретарь, вице-президент Федерации баскетбола Республики Казахстан. Позже работает в Республиканской школе высшего спортивного мастерства и Алматинской городской федерации баскетбола.

В настоящее время — председатель ревизионной комиссии Национальной Федерации Баскетбола Республики Казахстан.

Ссылки 
 Шора Юмашев: «Мной двигала любовь к спорту»
 Календарь КазИнформа

Баскетболисты СССР
Баскетбольные тренеры СССР
Баскетбольные тренеры Казахстана
Заслуженные тренеры Республики Казахстан
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Баскетбольные функционеры Казахстана
Тренеры ЖБК «Кайрат»